Nowa Różanka ist der Name folgender Orte in Polen:

 Nowa Różanka (Kętrzyn), in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Gemeinde Kętrzyn, bis 1945: Neu Rosenthal, Kreis Rastenburg, Ostpreußen
 Nowa Różanka (Srokowo), in der Woiwodschaft Ermland-Masuren, Gemeinde Srokowo, bis 1945: Waldhaus Wenden, Kreis Rastenburg, Ostpreußen